Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1949 го́да () — 5-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Ссылки 
 RSSSF

1949
1949 год в Латвии
Футбол в СССР в 1949 году